Tonantius Ferreolus ist der Name folgender Personen:

* Tonantius Ferreolus (Präfekt) (um 390–475), römischer Prätorianerpräfekt von Gallien
 Tonantius Ferreolus (Senator) (auch Tonance Ferréol; 440/450–511/nach 517), römischer Senator